Pinas kan syfta på:

Geografi

Ecuador 

 Piñas (ort), El Oro,

Frankrike 

 Pinas, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar